Bärenfels ist der Name folgender Orte:
 Bärenfels, Ortsteil der Stadt Altenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen

Bärenfels ist der Name folgender Burgen:
 Burg Bärenfels (Duggingen), Burgruine bei Duggingen im Bezirk Laufen im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Burg Bärenfels (Wehr), Burgruine bei Wehr im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg, Deutschland

Bärenfels oder Baerenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Baerenfels (1840–1920), deutscher Reichsgerichtsrat
 Arnold von Bärenfels († 1414), Schweizer Ritter und Bürgermeister
 Johannes von Bärenfels († 1495), Schweizer Bürgermeister
 Konrad von Bärenfels (1305–1372), Schweizer Politiker 

Bärenfels bezeichnet auch 
 das Schweizer bzw. das deutsche Adelsgeschlecht Bärenfels (Adelsgeschlecht)
 die Schiffsklasse Bärenfels-Klasse

Siehe auch
 Bärenberg
 Bärnfels
 Hofehübel Bärenfels